Сюен може да се отнася за:
 Сиен (Иту Юлю; ?-88), шанюй на хунну
 Сюен Дзан (602-664), китайски пътешественик